Северная Суматра () — провинция в Индонезии, на острове Суматра.

Административный центр — город Медан. Население — 14 799 361 человек на 2020 год. Координаты —

Административное деление 
По данным 2010 года провинция Северная Суматра делится на 25 округов и 8 городских муниципалитетов:

Примечания

Ссылки 

 Map of north Sumatra